Masters 2021 () – nierankingowy, zaproszeniowy turniej snookerowy. Rozegrany został w Marshall Arena w Milton Keynes (Anglia) w dniach 10–17 stycznia 2021 roku. Jest to 47. edycja tego turnieju.

Obrońcą tytułu jest Anglik, Stuart Bingham.

W turnieju nie wezmą udziału z powodu pozytywnego wyniku testu na obecność COVID-19 lider światowego rankingu Judd Trump oraz czternasty na liście Jack Lisowski. Ich miejsce zajęli dziewiętnasty i dwudziesty na liście rankingowej Joe Perry i Gary Wilson.

Nagrody 
Zwycięzca: 250 000 £
II Miejsce: 100 000 £
Półfinalista: 60 000 £
Ćwierćfinalista: 30 000 £
Runda 1: 15 000 £

Najwyższy break turnieju: 15 000 £

Łączna pula nagród: 725 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe 
 145, 134, 116, 110, 107, 106  John Higgins
 141, 123, 103, 100  Yan Bingtao
 137, 102  Stephen Maguire
 136, 114, 108, 107  Kyren Wilson
 133, 114  Stuart Bingham
 129, 128  Ding Junhui
 125, 103, 103, 102  Ronnie O’Sullivan
 121  Neil Robertson
 113  Thepchaiya Un-Nooh
 108, 108  Mark Williams
 108  Joe Perry
 106  Mark Allen

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Masters 2021 w serwisie snookerworld.pl
 Oficjalna strona turnieju
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Masters
2021 w Anglii
2021 w snookerze
Sport w Milton Keynes